Zenteno bezeichnet:

 Ministro Zenteno (Schiff), chilenische Fregatte (1968)

Zenteno ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Zenteno, bolivianischer Fußballspieler
 Joaquín Zenteno Anaya (1921–1976), bolivianischer, General, Außenminister und Diplomat
 Mariano Zenteno, Politiker in Guatemala (19. Jahrhundert)
 Mauricio Zenteno, chilenischer Fußballspieler
 Norma Zenteno († 2013), US-amerikanische Sängerin